Yuliya Kalabina ha battuto in finale Mayya Katsitadze 3-6, 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Valerija Solov'ëva (quarti di finale)
 Pemra Özgen (semifinali)
 Polina Pekhova (quarti di finale)
 Kateryna Kozlova (semifinali)

 Anastasіja Vasyl'jeva (secondo turno)
 Arina Rodionova (primo turno)
 Alexandra Artamonova (primo turno)
 Melis Sezer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Moscow Open 2012